De Grand Prix-wegrace van Europa 1995 was de dertiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 8 oktober 1995 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Darren Dixon en Andy Hetherington werden gekroond tot zijspan-kampioen met een tweede plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1995
Europa
Sportevenement in Catalonië
Sport in Montmeló